«Э́хо» () — предстоящий американский сериал, созданный Мэрион Дэйр для стримингового сервиса Disney+ и основанный на одноимённом персонаже Marvel Comics. Производством занимается Marvel Studios. События сериала разворачиваются в медиафраншизе «Кинематографическая вселенная Marvel» (КВМ), он напрямую связан с фильмами франшизы и является спин-оффом сериала «Соколиный глаз» (2021). По сюжету Майя Лопес возвращается в родной город, где она должна примириться со своим прошлым, восстановить связь с индейскими корнями, и принять свою семью и местную общину. Главным сценаристом сериала выступает Мэрион Дэйр, а главой режиссёрской группы — .

Алаква Кокс вернётся к роли Майи Лопес / Эхо из сериала «Соколиный глаз»; также в проекте сыграют , Танту Кардинал, , , Грэм Грин, Зан Маккларнон, Винсент Д’Онофрио и Чарли Кокс. Разработка сериала началась в марте 2021 года, когда Итан и Эмили Коэн были назначены сценаристами и исполнительными продюсерами проекта. О сериале было официально объявлено в ноябре 2021 года, тогда же выяснилось, что Мэрион Дэйр стала главным сценаристом проекта. К марту 2022 года режиссёром сериала была назначена Сидни Фриленд. Съёмки начались в конце апреля и продлятся до сентября 2022 года в Атланте, ,  и . В мае 2022 года к проекту присоединились новые члены актерского состава и второй режиссёр .

Премьера «Эхо» состоится в 2023 году на стриминговом сервисе Disney+. Сериал станет частью Пятой фазы КВМ.

Синопсис 
После событий сериала «Соколиный глаз» (2021) Майя Лопес возвращается в родной город, где она должна примириться со своим прошлым, восстановить связь с индейскими корнями, и принять свою семью и местную общину.

Актёрский состав 
 Алаква Кокс — Майя Лопес / Эхо: Глухая коренная американка и лидер преступной организации «Мафия в трениках», которая может идеально копировать движения другого человека.
 Зан Маккларнон — Уильям Лопес: Покойный отец Майи и бывший лидер Мафии в трениках.
 Винсент Д’Онофрио — Уилсон Фиск / Кингпин: Названный дядя Майи и криминальный босс Нью-Йорка.
 Чарли Кокс — Мэтт Мёрдок / Сорвиголова: Слепой адвокат из Адской кухни в Нью-Йорке, ведущий двойную жизнь как линчеватель в маске.

Кроме того, , Танту Кардинал, ,  и Грэм Грин исполнят пока что неназванные роли.

Производство

Разработка 
В декабре 2020 года было объявлено, что Алаква Кокс получила роль Майи Лопес / Эхо в сериале Marvel Studios «Соколиный глаз» (2021) для стриминг-сервиса Disney+. В марте 2021 года Marvel Studios приступила к разработке спин-оффа для Disney+, посвящённого героине, а Итан и Эмили Коэн получили должности сценаристов и исполнительных продюсеров. Официально о сериале «Эхо» было объявлено в ноябре 2021 года, тогда же выяснилось, что Мэрион Дэйр стала главным сценаристом проекта вместо Коэнов. Режиссёрский дуэт , снявшие эпизод «Соколиного глаза» под названием «Эха», в котором впервые появилась Майя Лопес, отметили, что не будут участвовать в создании спин-оффа, заявив, что было бы уместно, чтобы историю персонажа продолжил рассказывать кто-то из сообщества коренных американцев. В марте 2022 года  поделилась приглашением на кастинг на своей странице в Instagram, намекнув на своё участие в сериале в качестве режиссёра. В мае Marvel Studios подтвердила назначение Фриленд на пост главного режиссёра проекта, а  — на должность второго режиссёра. Исполнительными продюсерами сериала выступают Кевин Файги, Луис Д’Эспозито, Виктория Алонсо, Брэд Уиндербаум, Стивен Бруссар, Ричи Палмер, а также Мэрион Дэйр и ; Фриленд является соисполнительным продюсером.

Сценарий 
Команда сценаристов для сериала была сформирована к марту 2021 года, когда было объявлено о разработке проекта. В дополнение к Дэйр, сценаристами проекта выступают , Джош Фельдман, , Бобби Уилсон, Стивен Пол Джадд, Джейсон Гэвин, , , Джессика Мекленбург, Кейтлин Джефферс и Палома Лам. К середине февраля 2022 года были написаны сценарии, по крайней мере, двух эпизодов. Менеджер по съёмкам Райан Шетцле рассказал, что сюжет будет сосредоточен на небольшом городке. В заявлении Marvel было уточнено, что сериал раскроет последствия действий Лопес в «Соколином глазе» и расскажет историю происхождения героини.

Подбор актёров 
После начала разработки сериала в марте 2021 года ожидалось, что Алаква Кокс вернётся к своей роли, что было подтверждено официальным анонсом сериала в ноябре 2021 года. К августу 2021 года начался кастинг для сериала: Marvel Studios решила пригласить в проект глухих коренных американцев или латиноамериканок. В апреле 2022 года стало известно, что Винсент Д’Онофрио и Чарли Кокс вернутся к ролям Уилсона Фиска / Кингпина и Мэтта Мёрдока / Сорвиголовы, соответственно, из предыдущих проектов КВМ. К концу месяца  получила роль Джули, «упорной и волевой» девушки, согласно статье издания «Deadine Hollywood». В мае 2022 года актёрский состав пополнили , Танту Кардинал,  и Грэм Грин, а Зан Маккларнон вернётся к роли Уильяма Лопеса, отца Майи, из «Соколиного глаза».

В апреле 2022 года Marvel Studios объявила о кастинге актёров второго плана и статистов, особенно коренных американцев, для двух периодов съёмок. Первая группа из примерно 30 человек сыграет «основных членов» коренного американского сообщества в городке; в то же время продолжался кастинг для танцоров и певцов пау-вау.

Дизайн костюмов 
Стейси Кабальеро выступит художницей по костюмам после того, как ранее работала над фильмами КВМ «Тор: Рагнарёк» (2017) и «Чёрная пантера: Ваканда навеки» (2022) в качестве помощницы художника по костюмам.

Съёмки 
Ожидалось, что производство начнётся в феврале 2022 года, а затем — в начале апреля. Основные съёмки сериала стартовали 21 апреля 2022 года по всей агломерации Атланты; тогда же съёмки должны были пройти вдоль  в . Производство также должно пройти в  и окрестностях с конца апреля по конец августа 2022 года. Рабочими названиями сериала стали «Полное Бранзино» («Whole Branzino») и «Кузнечик» («Grasshopper»). Съёмки общих планов для двух эпизодов пройдут с 16 по 20 мая в , на улицах города, около водонапорной башни и замка Бонни. Съёмки за пределами Атланты с первой группой массовки начнутся 1 июня, со второй группой — в июле и продлятся три недели, а с танцорами и певцами из массовки — также в июле и продлятся две-три недели. Съёмки с первой группой статистов продлятся до сентября 2022 года.

Премьера 
Премьера «Эхо» состоится в 2023 году на стриминг-сервисе Disney+.

Примечания

Ссылки 
  на Marvel.com
 

 
Телесериалы США 2020-х годов
Телесериалы в производстве
Драматические телесериалы США
Телевизионные мини-сериалы США
Экшен-телесериалы США
Телесериалы-спин-оффы
Телесериалы на английском языке
Фильмы о глухих
Телесериалы о Сорвиголове
Соколиный глаз (сериал)